
Molekulska formula -{C4H5NS}- se može odnositi na:

 Tiazin
 Alil izotiocijanat